Jalovec può riferirsi a diversi toponimi:

Jalovec, comune della Slovacchia del distretto di Prievidza, nella regione di Trenčín
Jalovec, comune della Slovacchia del distretto di Liptovský Mikuláš, nella regione di Žilina
Jalovec, montagna di 2.645 m delle Alpi Giulie, in Slovenia